Тамбо — многозначный термин.

 Тамбо, Оливер (1917—1993) — южноафриканский политик, борец против Апартеида.
 Тамбо — крупнейший аэропорт ЮАР расположенный недалеко от Йоханнесбурга. 

 Тамбо — река в Перу, левая составляющая реки Укаяли (бассейн Амазонки).
 Тамбо — река в штате Виктория (Австралия).
 Тамбо — город в штате Квинсленд (Австралия)